La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  entre Malaga et Grenade. Elle a été remportée par Fabrizio Guidi.

Récit 
Fabrizio Guidi s'impose au sprint et ravit le maillot amarillo à Laurent Jalabert grâce aux secondes de bonifications glanées à l'arrivée.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

04
1998-04
1998, 04